Gräv där du står kan syfta på:

 Gräv där du står (bok) – en bok från 1978 av Sven Lindqvist (författare)
 Gräv-där-du-står-rörelsen – skapa ny kunskap om industrisamhällets framväxt och villkor, se Grävrörelsen